Шотландский Первый Дивизион 1929/1930 () — 40-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 10 августа 1929 года и закончился 30 апреля 1930 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1929/1930
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1929 году
Спорт в Шотландии в 1930 году